Bob Portman – cestista
Daniel Portman – attore
Eric Portman – attore
Henry Portman – politico
Josh Portman – musicista
Natalie Portman – attrice e regista
Rachel Portman – compositrice
Rob Portman – politico